«Bien nacional» o «Bienes nacionales» puede referirse a:

 Bienes que fueron desamortizados y pasaron a propiedad estatal. Véase Desamortización.
 Bienes que pertenecen o son provistos por el Estado a cualquier nivel. Véase Bien público.